Dóczi Imre (1849–1930) görög–latin szakos tanár
 Dóczi Imre (1882–?) orvos, az alkoholellenes irodalom irányítója